Diocesi di Costanza – in Germania
Diocesi di Costanza di Arabia
Arcidiocesi di Costanza di Scizia o di Tomi
Diocesi di Costanza di Tracia